Денис Спиридонович Калмыков ( — , ) — российский контр-адмирал. Известен созданием «генеральных сигналов» (способа передачи информации между кораблями с помощью флагов и вымпелов), изданных в 1742 году, переработав устаревшую систему сигналов.

Биография 
Из слуг детей боярских — «как по списку сказано, был „простой породы“». По происхождению калмык. В 1702 году, в 15 лет, поступил в навигацкую школу. В 1705 году числится в списке учеников навигацкой школы окончившим науку навигации. После завершения обучения в навигацкой школе Калмыков был отправлен в 1706 году в Англию для обучения штурманскому делу и после возвращения в 1713 году зачислен во флот в Архангельске и приписан экстра-мичманом на корабль «Гавриил», на котором и прибыл в Ревель в эскадре капитана Андрея Симсона.

В 1714 году послан в Ригу, для найма на русскую службу унтер-офицеров и матросов с купеческих английских и голландских судов, наняв 52 человека. В декабре произведен в поручики.

 года произведен в капитан-поручики.  года произведен в капитаны 3-го ранга.

В кампанию 1722 года командовал кораблем «Святая Екатерина» в практическом плавании в Финском заливе. В кампанию следующего года командовал тем же кораблем, бывшим под вице-адмиральским флагом Государя в практическом плавании в Финском заливе, под главным начальством генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина.

В 1724 году послан от коллегии депутатом на Тырницкие заводы. 14 января 1725 года произведён в капитаны 2-го ранга.

 года получил приказание окончить поспешнее ревизию заводов и ехать в Санкт-Петербург.  года назначен в помощь капитану К. Н. Зотову при составлении штата о такелаже. В феврале послан в Голландию для найма штурманов. В июне, наняв трех человек, возвратился в Санкт-Петербург и для пополнения русского издания Морского Устава стал заниматься переводом Английского Устава и Регламента.

В начале лета 1727 года командовал кораблями Кронштадтской эскадры «Армонт» и «Арондель». Затем с  года командовал кораблем «Санкт-Михаил», на котором ходил в Киль в отряде вице-адмирала Н. А. Сенявина, сопровождавшего герцога и герцогиню Голштинских. По окончании кампании назначен к обучению гардемарин в Кронштадт, а с  по  заведовал морскими командами в Петербурге.

В 1728 году по расписанию назначен командиром корабля «Святая Екатерина», а с 20 июля получил под командование корабль «Арондель», на котором в отряде Бредаля ходил в Киль за телом герцогини Голштинской.

В 1729 году на фрегате «Кронделивде» имел практическое плавание от Кронштадта до Архангельска и обратно, командуя отрядом из 2-х фрегатов и 2-х флейтов.

 года назначен главным командиром Астраханского порта.

 года произведен в капитаны 1-го ранга «за многую и беспорочную службу, для посылки в Астрахань, чтоб тем лучшую охоту к службе ему придать».

 года назначен капитаном над Кронштадтским портом с производством в капитан-командоры.

 года произведен в контр-адмиралы. В кампании этого года, имея флаг на корабле «Ревель», находился в эскадре вице-адмирала З. Д. Мишукова. По окончании кампании присутствовал в Кронштадтской конторе над портом.

В 1742 году создает «Генеральные сигналы» для обмена условными знаками при помощи флажков между кораблями.

 года назначен присутствовать в адмиралтейства коллегии.

 года назначен главным командиром Кронштадтского порта.

 года скончался в Кронштадте.

Примечания

Источник 
 
 

 Каланов Н. А. Легенды и правда о «табачном капитане» – адмирале Калмыкове — М.: Горизонт, 2021, ISBN 978-5-906858-82-5

Контр-адмиралы (Российская империя)
Персоналии:Калмыкия